Santhia kan syfta på:

Geografi

Bangladesh 

 Santhia (underdistrikt i Bangladesh),

Italien 

 Santhià, ort och kommun i provinsen Vercelli, Piemonte 

Robotskapade Bangladeshförgreningar